

Musica 
 Unrein – album del gruppo tedesco OOMPH!

Persone 
 Martin Unrein – generale tedesco della Wehrmacht durante la Seconda guerra mondiale
 Mitch Unrein – giocatore statunitense di football americano
 Sergio Unrein – calciatore argentino